Колхозный панк — четвёртый официальный (шестой оригинальный) альбом советской и российской рок-группы «Сектор Газа», записанный в августе 1991 года и выпущенный впервые на виниле в 1992 году, тиражом в 100 тысяч экземпляров.

Об альбоме 
Альбом основан на материале первых двух магнитоальбомов 1989 года.

Существует распространённая ошибка, что данный альбом записан и выпущен в 1989 году. В действительности, в 1989 году был записан магнитоальбом с таким же названием, но не все песни оттуда были перезаписаны, к тому же, здесь присутствуют песни и из другого магнитоальбома — «Плуги-Вуги» 1989 года. Музыкальная и инструментальная составляющая материала предыдущих магнитоальбомов 1989 года претерпела радикальные качественные изменения.

Это первый альбом «Сектора Газа», который был выпущен официально — 1992 году тиражом в 100 тысяч экземпляров вышла грампластинка «Колхозный Панк». Также в 1994 году материал был впервые издан и на СD. Именно на этом альбоме практически полностью сформировалась стилистика коллектива.

Песни содержат сатиру на тогдашнюю советскую действительность: низкую культуру колхозников, безусловное соглашательство с генеральной линией КПСС и пр. Такие песни, как «Колхозный Панк» и «Плуги-Вуги» стали визитной карточкой группы.

В 1992 году на песню «Колхозный Панк» был снят первый видеоклип группы.

Альбом переиздавался в 1994 и 1997 годах. На MC и CD-изданиях 1997 года присутствует бонус-трек «Плуги-вуги» (remix).

Список композиций 
Релиз альбома на виниле.

 Примечание: первая песня на первом релизе на виниле записана как «Queen», а на первом официальном релизе на CD и кассетах 1994 года и на всех последующих она записана как «Вступление».

Интересные заметки и факты 
 В данном альбоме «Сектор Газа» несколько отклоняется от наработанного «колхозного» звучания и ненормативной лексики в сторону панк-рока и пост-панка.
 Первый трек альбома, «Вступление», является кавер-версией на песню рок-группы «Queen» — «We Will Rock You», но со своим оригинальным текстом.
 В песне  «Колхозный Панк», видимо, упоминается Андрей «Свинья» Панов — советский и российский панк-рок музыкант, основатель, лидер и вокалист группы «Автоматические удовлетворители»:

 В песне «Плуги-Вуги» использована изменённая цитата из песни Михаила Науменко «Буги-вуги каждый день», звучавшей в репертуарах групп «Зоопарк», «Ноль» и «Секрет».
 Песня «Вальпургиева Ночь» в отличие от LP и CD версии альбома, была выпущена только на аудиокассетах (MC), причём только в первом издании (1991 года). В цифровом виде была впервые включена в сборник «Избранное» (1996), затем в альбом «Наркологический Университет Миллионов» (1997)
 Первое оформление альбома на грампластинке 1992-го и первом издании на CD 1994 года кардинально отличается с переизданиями 2000 года и позже. На них за лицевую обложку взята карикатура впервые нарисованная Д.Самборским для издания альбом в рамках «Коллекции» 1997 года.
 Из-за того, что Юрий (Хой) Клинских не контролировал типографский процесс, на буклетах кассет, пластинок и дисков, изданных «Gala Records», из года в год печаталась недостоверная информация: неверный состав группы, публиковались фотографии не соответствующие хронологии, кое-где перепутаны даты и имена. Так что данный альбом не обошёлся без подобных ошибок.
 В песне «Патриот» используется видоизмененная цитата из песни Владимира Высоцкого «Мы вместе грабили одну и ту же хату».

Участники записи 

 Юрий Клинских — вокал, музыка, тексты, аранжировка
 Игорь Жирнов — лидер-гитара
 Алексей Ушаков — клавишные, реплика (6)

 Андрей Дельцов — запись и сведение
 Алексей Брянцев (DJ Крот) — продюсер ремикса (12)

Отзывы 
Как отмечал Олег Гальченко на страницах «Петрозаводского Университета»: 

* Примечание. Стоит отметить, что к данной записи Владимир Лобанов никакого отношения не имел, так как являлся концертным гитаристом, в отличие от студийного гитариста Игоря Жирнова.

Кавер-версии песен 
 Песня «Колхозный панк» была перезаписана группой «Кувалда» ещё в 2005 году для трибьюта группе «Сектор Газа», но так и не попала в его треклист. Позже она вошла в их номерной альбом «Алконоид» (2009).
 «Дореволюционный Советчик» сделал пародию на песню «Колхозный панк» под названием «Анархистъ».
 Также свой кавер на заглавную композицию сделала группа «Голос Омерики» для трибьюта группе в 2020 году.

Колхозный панк (магнитоальбом 1989 года) 

Колхозный панк — магнитоальбом советской и российской рок-группы «Сектор Газа», записанный в июне 1989 года в студии при ДК им. 50-летия Октября.

Общеизвестными являются именно перезаписи, а не оригиналы. Все песни с этого магнитоальбома в дальнейшем были перезаписаны и изданы в следующих альбомах группы:
 1991 — Колхозный Панк — «Наркоман», «Утопленник», «Патриот», «Местные», «Колхозный Панк»;
 1992 — Гуляй, Мужик — «Л.Т.П.», «Вурдалак»;
 1993, 1997 — Сектор Газа — «Сектор Газа», «Сумасшедший Труп», «Я — Мразь», «Спокойной Ночи, Малыши», «Самогонщики», «Аборт или Роды», «Ангел Секса».

Список композиций

Участники записи 
 Юрий Клинских — вокал, автор песен, ритм-гитара
 Сергей Тупикин — лидер-гитара (9, 12—14)
 Игорь Кущев — лидер-гитара
 Семён Тетиевский — бас-гитара
 Алексей Ушаков — клавишные, драм-машина (11, 13, 14)
 Олег Крючков — ударные (1, 5, 12)
 Александр Якушев — ударные (2—4, 6—10)
 Андрей Дельцов — звукорежиссура

Примечания

Ссылки

Источники информации об альбоме 
 Альбом с обложкой 1991 года на сайте last.fm.ru
 Альбом с альтернативной обложкой 1994 года на сайте last.fm.ru
 Альбом на официальном сайте группы
 Разная информация к альбому, официальный сайт
 Издание 1992 года (предположительно), с оригинальной обложкой 1991 года, на сайте raritet-cd.ru
 Издание 1997 года на сайте raritet-cd.ru
 Клип 1992 года на песню «Колхозный Панк» на youtube.com

Альбомы 1991 года
Рок-альбомы
Альбомы группы «Сектор газа»